C20H34O2 – formula molecolare dell'Acido di Mead
C20H34O2 – formula molecolare dell'acido diomo-gamma-linolenico
C20H34O2 – formula molecolare dell'acido sciadonico

Formule molecolari